Matcherna i utslagsspelet i världsmästerskapet i fotboll 1938 pågick från 4 juni till 19 juni.

Åttondelsfinaler

Omspel

Kvartsfinaler

Omspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Externa länkar
VM 1938 på fifa.com

Världsmästerskapet i fotboll 1938